Eightmile Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Eightmile Island (Idaho)
 Eightmile Island (Minnesota)
 Eightmile Island (West Virginia)